CPO  — загальновживана абревіатура для означення керівників:
 CPO () — керівник, директор з розвитку продукта.
 CPO () — керівник, директор з закупівель.
 CPO () — керівник, ідентичний до CHRO.
 CPO () — керівник, ідентичний до COO.

Опис посад 
Всі вище перелічені посади відносяться до топ-менеджменту організації.

Див. також 
 Керівник

Посилання 
 «Спільнота DOU»:  Гид по корпоративным должностям на «C» — уровне. Часть 2 
 Незалежне видання про технології та бізнес «Rusbase»:  CEO, CTO, CRMO... Словарь иностранных должностных аббревиатур